Filippo Arrighetti (1582–1662), philosophe italien
 Valérie Arrighetti-Ghibaudo (1972-), véliplanchiste française
 Valentina Arrighetti  (1985), joueuse italienne de volley ball